Катик — кисломолочний напій, поширений у кухнях народів Близького і Середнього Сходу

Прізвище 

 Катик Абрам Ілліч (1860—1936) — московський купець
 Катик Арон Ілліч (1883—1942) — караїмський письменник

Топонім 

 Кати́к — колишня (до 1953 р.) назва міста Шахтарськ
 Катик — річка в Росії, у Красноярському краю, притока Кемчугу
 Катик — річка в Росії, у республіці Хакасія, притока Уйбату
 Катик — річка в Росії, притока Четі